Loresi – abitanti di Loro Ciuffenna
Loresi – abitanti di Loro Piceno